20 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w Wileńskim  Okręgu Wojskowym.  Miejsce stacjonowania sztabu od 1914 r. - Ryga.  Rozformowany - początek 1918 r.

Organizacja w 1914 r.
 28 Dywizja Piechoty
 29 Dywizja Piechoty
 Samodzielna Brygada Kawalerii
 20 moto-artyleryjski dywizjon
 1 ciężki dywizjon artylerii
 20 batalion saperów
 1 batalion pontonowy
 2 batalion pontonowy
 2 batalion obozowy
 1 oblężniczy park inżynieryjny

Korpus wchodził w skład armii:
 1 Armii (2.08.1914 - 10.10.1914)
 10 Armii (22.10.1914 - 24.07.1915)
 1 Armii (12.08 - 1.09.1915)
 2 Armii (18.09.1915  - 1.02.1916)
 10 Armii (13.02 - 13.04.1916)
 4 Armii (14.04.1916 - 1.06.1916)
 10 Armii (20.06.1916  - 1.04.1917)
 3 Armii (9.09 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. piechoty  W. W. Smirnow (lipiec 1908 - grudzień 1914)
 gen. artylerii P. I. Bułgakow (grudzień 1914 - luty 1916)
 gen. lejtnant A. I. Iewreinow  (marzec 1915 - kwiecień 1917)
 gen. lejtnant A. J. Jelszin  (od kwietnia 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego